Garvin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garvín (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Garvín (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres,

USA 

 Garvin (ort i USA, Oklahoma), McCurtain County, 
 Garvin (ort i USA, Minnesota), Lyon County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar